Il toponimo arabo Fayyum o Faiyum può riferirsi a diversi luoghi:

 l'oasi del Fayyum, in Egitto
 la città egiziana di Fayyum
 il Governatorato di Fayyum

Arte e archeologia
 Ritratti del Fayyum, ritratti funebri su tavola apposti su alcune mummie egizie di età romana provenienti in maggioranza dall'oasi del Fayyum